Ольховское водохранилище:

 Ольховское водохранилище — водохранилище в Донецкой области.
 Ольховское водохранилище — водохранилище в Харьковской области.